Томас Забо () — французский сценарист, художник-оформитель и режиссёр мультсериалов.

Самые известные pаботы 
 «Инопланетяне» (1997—2005)
 «Огги и тараканы» (1999—2008)
 «Букашки» (2006—2013)
 «Букашки. Приключение в Долине муравьёв» (2013)
 «Букашки 2» (2019)

Ссылки 
 Thomas Szabo на IMDb

Режиссёры Франции
Сценаристы Франции